Serie 0 steht für:

 Nullserie, Probeserie bei der Serienprodukteinführung 
 Scania Serie 0, Lkw-Modell